Оле́г Петро́вич Базиле́вич () — советский и украинский футболист и футбольный тренер. Кандидат педагогических наук. Методист. Совместно с Валерием Лобановским разработал и внедрил систему подготовки футболистов высокой квалификации. Автор разработок стратегии и тактики футбола. Заслуженный тренер СССР (1975) и Украины.

Биография 
Долгое время играл вместе с В. Лобановским за «Динамо» Киев. Игровую карьеру заканчивал в «Шахтёре». В этом же клубе достиг первых тренерских успехов, где создал сильную и добротную команду.

В 1974 году был приглашён Лобановским в «Динамо» Киев. В течение трёх лет тренерский тандем «Динамо» (и одновременно сборной СССР) достиг первых высоких побед для советского футбола на еврокубковой арене. Однако в 1976 году «Динамо» и сборная выступили менее удачно. В итоге Базилевич ушёл из команды.

Проведя два сезона в «Динамо» Минск, Базилевич перешёл в 1979 году в ташкентский «Пахтакор». В тот год команда «Пахтакор» почти в полном составе разбилась в небе над Днепродзержинском. Сам Базилевич случайным образом не попал на тот рейс. Он помог пригласить футболистов из других клубов высшей лиги в «Пахтакор». Однако на новый сезон в команде не остался, поскольку, по собственному признанию, «был мыслями в ЦСКА, который потенциально мог замахнуться на чемпионство».

Однако успехов в ЦСКА не достиг, признав позже, что команде помешали негативные явления «теневой спортивной экономики». Сначала дела шли неплохо: клуб в 1980 году занял 5 место (впервые за последние 10 лет) и на следующий год вновь заиграл в еврокубках. В 1981 году команда заняла 6-е место. Однако уже в 1982 году команда стала играть неудачно, почти сразу опустившись на дно турнирной таблицы. В конце июля — августе не могла выиграть в течение 8 игр. 3 сентября, после ничейной игры с «Динамо» Киев, Базилевич был уволен.

После ЦСКА часть времени Базилевич посвятил написанию диссертации. В 1984 году принял приглашение «Зари» Ворошиловград, признав позже, что это было ошибкой.

В октябре 1992 года стал главным тренером сборной Украины, однако больших успехов с командой не достиг.

В январе 2017 года появились сообщения о наличии у Базилевича болезни Паркинсона, с которой он боролся долгие годы.

Скончался 16 октября 2018 года в Киеве. Похоронен 18 октября на Центральной аллее Байкового кладбища.

Достижения

В качестве игрока 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР: 1961
 Обладатель Кубка СССР: 1964

В качестве тренера 
«Динамо» (Киев)
 Чемпион СССР (2): 1974, 1975
 Обладатель Кубка СССР: 1974
 Обладатель Кубка обладателей кубков: 1975
 Обладатель Суперкубка Европы: 1975

Сборная СССР
 Бронзовый призёр олимпийских игр: 1976

Личные 
 В списках «33 лучших футболистов СССР» (6): 1960 — № 2, 1961 — № 3, 1962 — № 3, 1963 — № 3, 1964 — № 3, 1965 — № 3
 В  (8): 1959 — № 2, 1960 — № 2, 1961 — № 1, 1962 — № 2, 1963 — № 1, 1964 — № 1, 1965 — № 1, 1966 — № 3
 Лауреат приза За самый красивый гол сезона: 1964
 Заслуженный тренер СССР: 1975
 Заслуженный тренер Украины

Награды 
 Орден «За заслуги» III (2004) и II (2011) степеней.

Память 
 В  году на экраны вышел художественный фильм «Такая она, игра», прототипом одного из главных героев (Вячеслава Миленкова) был Олег Базилевич.

Литература

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Федерации футбола Украины
 «Команда загинула — він постарів на кількадесят років». Син Олега Базилевича про батька, Голодомор і трагедію Пахтакора
 «Ми возили сюди тренерів з Росії — це ганьба». Син Олега Базилевича про тост Лобановського і крах геніального тандему

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры сборной Украины по футболу
Заслуженные тренеры Украины
Тренеры ФК «Десна» Чернигов
Тренеры ФК «Шахтёр» Донецк
Тренеры ФК «Динамо» Киев
Тренеры ФК «Динамо» Минск
Тренеры ФК «Пахтакор»
Тренеры ФК ЦСКА Москва
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Славия» София
Кандидаты педагогических наук
Похороненные на Байковом кладбище